West (en inglés Oeste) hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares
 West Caicos, Isla en las Antillas.
 West Grand Bahama, Distrito de Bahamas.
 West Island (Islas Cocos), Australia.
 West Sepik, Sandaun, Nueva Guinea.

Europa 
 West Bay (Dorset), Inglaterra.
 West Dorset, circunscripción electoral parlamentaria en Dorset (Inglaterra).
 West Glamorgan, Condado preservado y antiguo condado administrativo de Gales.
 West Sussex, condado en el sur de Inglaterra.
 West Midlands, condado metropolitano en el centro de Inglaterra.
 West Pier, Pier en Brighton (Sussex).
 West Cross, Gran cruz Celta en el condado de Louth, en Irlanda.
 West-Cappel, población y comuna en la región de Norte-Paso de Calais, Francia.

Norteamérica
 West (Texas)
 West Chester (desambiguación).
 West Covina (California).
 West Hills, distrito en la Bahía de San Francisco, California.
 West New York, pueblo en el condado Hudson, Nueva Jersey.
 West Newbury (Massachusetts), ciudad de Nueva Inglaterra.
 West Palm Beach, ciudad del Condado de Palm Beach, Florida.
 Virginia Occidental, uno de los Estados Unidos de América.
 West Vancouver, distrito municipal de la provincia canadiense de Columbia Británica.

Música
 West Coast blues
 West Coast jazz
 West Coast rap
 West Country
 West-East Divan Orchestra, proyecto pacifista de Daniel Barenboim y Edward Said para reunir a jóvenes talentos árabes e israelíes.
 West Indian Girl, banda de rock de Los Ángeles.
 West Side Story, musical.

Transporte y empresas 
 West Coast Choppers, Compañía estadounidense conocida por vender motocicletas de estilo chopper. 
 West, marca comercial de cigarrillos.
 West Coast Express, servicio de tren suburbano de Vancouver, Canadá. 
 West Coast Main Line, ferrocarril del Reino Unido.
 West Jet, compañía aérea de bajo coste canadiense.
 West Caribbean Airways, sompañía aérea.
 WestCOT, parque temático que sería construido en Disneyland Resort, Anaheim, California.

Deporte 
 West Bromwich Albion Football Club
 West Coast Conference
 West Ham United Football Club
 West Virginia Mountaineers

Política 
 Allen West (1961-), político estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 C.West - Cyril West 1887-1986.
 E.West - Erdman West 1894-
 G.S.West - George Stephen West 1876-1919.
 H.West - Hans West 1758-1811
 J.West - James West 1875-1939.
 J.A.West - John A. West
 J.G.West - Judith Gay West 1949-
 K.R.West - Keith R. West
 L.West - Louise West 1910-2005
 T.West - Tuffen West 1823-1891
 W.West - William West 1875-1901
 West - William West 1848-1914

Además 
 West 8
 West Highland White Terrier: raza canina.
 West Midland kkBird Club: la mayor sociedad ornitológica regional del Reino Unido.
 West Nile virus: virus del Nilo Occidental.
 West Point: Academia Militar de Estados Unidos.
 West Texas Intermediate: promedio de calidad del petróleo en los campos occidentales del estado de Texas.